Fábio Luís Lula da Silva — empresário brasileiro
 Luiz Marcelo Morais dos Reis — futebolista brasileiro que atua como meia ou atacante
 Luís Carlos Rebouças de Santana — futebolista brasileiro

Ver também
 Lula

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos